Yutian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yutian Xian (härad i Kina, Xinjiang), 
 Yutian Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Yutian (socken i Kina, Hunan), 
 Yutian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar